Salce ima više značenja:
 Salce, Belluno
 Salce, Chieti